Giacometti:
 Alberto Giacometti
 Augusto Giacometti
 Antonio Giacometti
 Bruno Giacometti
 Giovanni Giacometti
 Paolo Giacometti

Italienske efternavne